Il singolare del torneo di tennis Brest Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roger Federer che ha battuto in finale Maks Mirny 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Roger Federer (Campione)
 Magnus Gustafsson (semifinali)
 Ivan Ljubičić (secondo turno)
 Antony Dupuis (primo turno)

 Maks Mirny (finale)
 Ronald Agénor (primo turno)
 George Bastl (primo turno)
 Guillaume Raoux (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1999